

Codici 
 DOV – codice aeroportuale IATA della Dover Air Force Base, Dover (Delaware), Stati Uniti d'America

Sigle 
 DOV – direttore delle operazioni di volo.